Clarence Hudson White, Amerikaans fotograaf (1871–1925)
 Clarence Cameron White, Amerikaans componist (1880–1960)
 Clarence White (gitarist), Amerikaanse country gitarist, ex-lid van The Byrds en the Kentucky Colonels